

Жешотари — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Жешотари — село в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства